Жіноча юнацька збірна України з гандболу (U-19) розпочала сезон 2015 року 17 квітня матчем відбору до жіночого юнацького чемпіонату Європи 2015 проти збірної Білорусі у місті Жлобин, Білорусь, а завершила грою проти Данії 19 квітня у тому самому залі. Всього було проведено 3 матчі, в яких здобуто 1 перемогу, а 2 зустрічі завершилися поразкою. Протягом року тренером збірної був Василь Козар.

Білорусь 27:25 Україна 

Білорусь: пенальті − 5/5; штраф − 12 хв.
Україна: пенальті − 2/5; штраф − 10 хв.

Польща 27:31 Україна 

Польща: пенальті − 2/3; штраф − 12 хв.
Україна: пенальті − 7/7; штраф − 14 хв.

Україна 28:44 Данія 

Україна: пенальті − 5/5; штраф − 4 хв.
Данія: пенальті − 1/1; штраф − 12 хв.

Статистика

Склад команди

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Посилання 
Статистика виступів збірної на сайті Європейської гандбольної федерації  
Українські гандболістки поборються за вихід до фінальної частини Чемпіонату Європи-2015 
Збірна України U-19 не зіграє на Євро-2015 
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.04.2015 № 1007 Про проведення навчально-тренувального збору до чемпіонату Європи з гандболу (юніори)
Гандбол : Молодіжну збірну з гандболу сформовано з вихованок ЛУФК 

2015
2015 у гандболі
2015 в українському спорті